Algarrobo kan syfta på

Chile 

 Algarrobo (kommun i Chile, Región de Valparaíso), San Antonio Province,

Colombia 

 Algarrobo (ort), Magdalena, 
 Algarrobo (kommun), Magdalena,

Spanien 

 Algarrobo (kommun i Spanien, Andalusien), 
 Algarrobo (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga,